Hotel Bedford é um hotel francês onde morreu, em 1891, o último imperador brasileiro, Dom Pedro II.

O hotel hoje bem moderno, fica no centro histórico de Paris, na rue de L´Arcade, número 17. E resguarda a lembrança de ter sido escolhido pelo imperador do Brasil como última morada. Uma placa na entrada registra o fato.

Bem como ter sido local de hospedagem de outro brasileiro famoso, Heitor Villa Lobos.

Bedford
História do Império do Brasil